Salvation (salvezza in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Salvation! – film del 1985 diretto da Beth B.
 Salvation – film del 2014 diretto da Jeffrey Reiner

Musica 

Salvation – un brano di Elton John, proveniente dall'album del 1972 Honky Château
 Salvation – singolo dei Rancid del 1995, dall'album Let's Go
 Salvation – singolo dei The Cranberries del 1996, dall'album To the Faithful Departed
 Salvation – album degli Alphaville del 1997
 Salvation – singolo dei Roxette del 1999, dall'album Have a Nice Day
 Salvation – album dei Funeral Mist del 2003
 Salvation – album dei Cult of Luna del 2004
 Salvation – DVD dei Byzantine del 2007

Televisione 
 Salvation – serie televisiva del 2017

Altro 
 Salvation – videogioco